Чка́ловка () — село,
Чкаловский сельский совет,
Криворожский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221887701. Население по переписи 2001 года составляло 666 человек.

Является административным центром Чкаловского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Грузская Григоровка,
Дружба,
Ингулец и
Радионовка.

Географическое положение 
Село Чкаловка находится на правом берегу реки Ингулец в месте начала Карачуновского водохранилища,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Лозоватка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Ингулец
на противоположном берегу — село Лозоватка.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1936 — дата основания села Чкаловка, которое выделилось из села Лозоватка.
 В 1946 г. село Лозоватка переименовано в Чкаловку.

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Восстановленный храм.

Примечания